Australoschendyla är ett släkte av mångfotingar. Släktet ingår i familjen småjordkrypare (Schendylidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småjordkrypare
Australoschendyla